Кёнигсфельд () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Бамберг. Население составляет 1330 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 42,72 км².

История 
Место впервые документально упомянуто в 741 году.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии